Бєлогла́зов — російське прізвище.

Жінки 
 Бєлоглазова Юлія (* 1987) — українська фігуристка. Учасниця Зимових олімпійських ігор-2006.

Чоловіки 
 Бєлоглазов Анатолій Олексійович (*1956) — український радянський борець вільного стилю, олімпійський чемпіон.
 Бєлоглазов Сергій Олексійович (*1956) — український радянський борець вільного стилю, дворазовий олімпійський чемпіон.

Російські прізвища